Альбе́рт Амра́хович Гаджибе́ков (17 февраля 1988, Махачкала, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский футболист, защитник.

Клубная карьера 
Воспитанник махачкалинской школы РСДЮШОР-2. Первый тренер Рафаэль Сафаров. В 2004 году попал в «Анжи-Хазар», в 2006 году в составе «Анжи» дебютировал в профессиональном футболе, выступая в Первом Дивизионе. В начале марта 2008 года отправился на просмотр в ставропольское «Динамо», с которым подписал контракт. В 2009 году выступал за липецкий «Металлург», далее играл за «МИТОС» и «Волгу» Тверь. В 2012 году вернулся в Дагестан, где выступал за «Дагдизель». В феврале 2014 года перешёл в «Луч-Энергию», однако сыграл в ФНЛ лишь 1 матч. В июне того же года прибыл на просмотр в петербургское «Динамо», с которым подписал контракт. В феврале 2015 года вернулся в «Луч-Энергию». В 2016 году перебрался в «Армавир». В начале февраля 2019 года перешёл в армянский клуб «Бананц» Ереван. Дебютировал в выездном матче армянской Премьер-Лиги против клуба «Арцах».

Личная жизнь 
Родной брат Али — также футболист. По национальности — лезгин. Окончил школу № 37 в Махачкале. Имеет два высших образования — спортивное (ДГПУ) и строительно-архитектурное (ДГТУ).

Примечания

Ссылки 
 Альберт Гаджибеков: «Анжи» для Дагестана больше чем клуб 

Выпускники Дагестанского педагогического университета
Выпускники Дагестанского технического университета
Футболисты России
Игроки ФК «Анжи»
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «МИТОС»
Игроки ФК «Волга» Тверь
Игроки ФК «Дагдизель»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Армавир» Россия
Игроки ФК «Урарту»